Shibata (stad), een stad in de Japanse prefectuur Niigata
District Shibata, een district in de Japanse prefectuur Miyagi
Shibata (Miyagi), de naamgevende gemeente binnen het District Shibata